María Teresa Torró Flor era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Western & Southern Open 2013.

Il singolare del torneo di tennis Trofeul Popeci 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kristína Kučová che ha battuto in finale Alberta Brianti 7–5, 3–6, 6–4.

Teste di serie 

  Estrella Cabeza Candela (quarti di finale)
  Patricia Mayr-Achleitner (semifinali)
  Cristina Dinu (secondo turno)
  Irina Chromačëva (Primo turno; ritiro)

  Kristína Kučová (Campionessa)
  Arantxa Rus (Primo turno)
  Beatriz García Vidagany (quarti di finale)
  Tereza Smitková (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Trofeul Popeci 2013